Montchauvet (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Montchauvet (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France